Cofman peut faire référence à : 
 Judita Cofman (1936-2001), mathématicienne germano-yougoslave.
 , entreprise danoise de voyage.
 , lac du Canada.
  (1969-), écrivain et fonctionnaire américaine.

Voir aussi